Лагуна-Бич (Калифорния) — город в округе Орандж, штат Калифорния, США.
 Лагуна-Бич (Флорида) — статистически обособленная местность в округе Бэй, штат Флорида, США.